Peder Vinstrup har flere betydninger:

 Peder Jensen Vinstrup – dansk præst
 Peder Winstrup – biskop i Lund og søn af førnævnte